Mykolajiw ist der Name folgender geographischen Objekte in der Ukraine:

 Mykolajiw, Stadt in der Oblast Mykolajiw
 Mykolajiw (Stryj), Stadt in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Mykolajiw (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Mykolajiw (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Mykolajiw (Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj
 Oblast Mykolajiw, Oblast in der Südukraine

Siehe auch:
 Rajon Mykolajiw
 Mykolajiwka